«Evil Sorcery» — дебютный студийный альбом российской пауэр-метал банды Arida Vortex, выпущенный в 2003 году.

Об альбоме 
От издателя
«Дебютный альбом молодой московской команды. Стиль группы — скоростной и бескомпромиссный power metal старой школы. ARIDA VORTEX — достойные наследники и продолжатели великого дела Кая Хансена и HELLOWEEN».
CD-Maximum

Список композиций 
 Invasion
 Vortex
 Break the Fetters
 Revolution Time
 Prison for My Soul
 Autumn
 Facing the Elements
 Imagination
 When Tomorrow Comes
 Evil Sorcery
 Abyss of Emptiness
 Улетай

Участники записи 
 Андрей Лобашёв — вокал
 Роман Гурьев — гитара
 Иван Гурьев — гитара
 Денис Попов — бас
 Антон Смольянин — ударные

Примечания

Ссылки 
 Пресс-релиз на сайте издателя

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы CD-Maximum
Альбомы Arida Vortex